Châtelaine steht für:
 einen dekorativen Anhänger an der Kleidung, siehe Chatelaine
 Châtelaine GE, Stadtteil von Vernier, Kanton Genf, Schweiz
 Châtelaine (Zeitschrift), französischsprachige Zeitschrift in Kanada

La Châtelaine steht für:
 La Châtelaine, Gemeinde im Département Jura, Region Franche-Comté, Frankreich

Siehe auch:
 Chatelain